Das Wort Hauptstadtfrage bezeichnet:

 die Hauptstadtfrage der Bundesrepublik Deutschland: Bonn, Frankfurt am Main, Kassel oder Stuttgart (1948)
 die Hauptstadtfrage der Schweiz: Zürich, Bern oder Luzern (1848)
 die Hauptstadtfrage Israels: Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt
 die Hauptstadtfrage Niederösterreichs: Wien oder Sankt Pölten (1986)